Архиепископ Феофа́н (в миру Елисей, по другим сведениям — Елеазар Церейский, после смерти родителей взял фамилию своего дяди Прокопо́вич; 8 (18) июня 1681, Киев, Русское царство — 8 (19) сентября 1736, Санкт-Петербург, Российская империя) — русский политический и духовный деятель, богослов, писатель, поэт, математик, философ, переводчик, публицист, универсальный учёный. Ректор Киевской академии (1710—1716), архиепископ Псковско-Великолукский и Нарвский (1718—1725), Великоновгородский (1725—1736); епископ Православной Российской церкви; с  архиепископ Новгородский. С 25 января 1721 года — первый вице-президент Святейшего правительствующего синода (и по смерти Стефана Яворского — его фактический руководитель), с 15 июля 1726 года — первенствующий член Синода Православной Российской церкви; проповедник, сподвижник Петра I.

Детство и образование 
Родился в Киеве 18 июня 1681 года в семье мелкого торговца, предположительно выходца из Смоленска; имена родителей неизвестны. Об отце ничего не известно, носил фамилию матери. Оставшись в раннем возрасте сиротой, был взят на воспитание дядей по материнской линии — Феофаном Прокоповичем, ректором Киево-Братской коллегии и наместником Киево-Братского монастыря. Образование получил в Киево-Могилянской академии; совершенствовал свои знания во Львове и после перехода в униаты обошёл пешком всю Европу. Посещал университеты в Лейпциге, Халле, Йене. В 1701 году в Риме поступил в прославленную тогда иезуитскую коллегию св. Афанасия, учреждённую для греков и славян.

Прослушав в этой коллегии полный курс, приобрёл значительные знания в исторических, богословских и философских сочинениях, а также в древнеклассической литературе и своими выдающимися способностями обратил на себя внимание папы Климента XI, но не захотел остаться в Риме и в 1704 году вернулся в Киев.

Преподавательская деятельность в Киеве 

Вернувшись в Киев и снова обратившись в православие, он стал преподавать в Киево-Могилянской академии сначала поэтику, потом риторику, философию и наконец, богословие. По всем этим предметам он составил руководства, отличавшиеся от других подобных изданий того времени ясностью изложения и отсутствием схоластических приёмов.

Будучи преподавателем поэтики и удовлетворяя обычаю, требовавшему сочинения драматических представлений для школьной сцены, написал трагикомедию «Владимир», посвящённую гетману Мазепе, в которой, изображая победу христианства над язычеством и осмеивая жрецов, как поборников суеверия и невежества, выступил горячим защитником просвещения и сторонником начатой уже Петром Великим решительной борьбы со старыми народными предрассудками. По случаю Полтавской победы 1709 года сочинил панегирическую проповедь, которая была по приказанию Петра переведена на латинский язык самим автором.

В 1711 году был вызван в царский лагерь во время Прутского похода, а по возвращении оттуда сделан игуменом Братского монастыря и ректором Киево-Могилянской академии.

Продолжая свою преподавательскую деятельность, издал ряд популярных рассуждений, диалогов и проповедей о различных богословских вопросах. Все эти сочинения отличаются живым и остроумным изложением и стремлением к критическому анализу. Несмотря на полученное в юности католическое образование, Феофан являлся заклятым противником всего католического в науке и жизни и поклонником новой европейской науки, созданной Фрэнсисом Бэконом и Рене Декартом; он решительно выступал с резким, принципиальным отрицанием всякого авторитета духовенства как учительского сословия, требуя свободного, критического отношения ко всем научным и жизненным вопросам и опровергая старую теорию о первенстве духовной власти над светской и вообще о первенстве духовенства над всеми прочими сословиями.

В Петербурге 
Пётр I, узнав образ мыслей Феофана и убедившись в его выдающихся способностях, в 1716 году вызвал его в Петербург для осуществления реформы церкви.

Здесь Феофан сначала выступил в качестве проповедника-публициста, разъясняя действия власти и доказывая необходимость преобразований, а также осмеивая и сатирически обличая её противников. Из этих проповедей особенно замечательны слова о царском путешествии за границу и «Слово о власти и чести царской» (1718), посвящённое доказательству необходимости для России неограниченного самодержавия, причём проповедник особенно вооружался на «богословов», полагавших, что власть духовная выше светской.

Феофан Прокопович проповедовал цезаропапизм и считал, что император является понтификом, то есть епископом над всеми епископами и главой не только над мирским чином, но и над духовенством. С этой целью он написал книгу «Розыск историческии, коих ради вин, и в яковом разуме были и нарицалися императоры римстии, как язычестии, так и християнстии, понтифексами или архиереами многобожнаго закона; а в законе христианстем, христианстии государи, могут ли нарещися епископи и архиереи, и в каком разуме» (1721), в которой теоретически обосновал цезаропапизм. Идеология цезаропапизма Феофана о том, что император является не только главой государства, но и главой поместной церкви, стала идеологией Православной Российской Церкви в так называемый Синодальный период в 1700—1917 годы. В «Присяге для членов Святейшего Синода», которая написана Феофаном, и которую принимали все её члены, давая перед Богом торжественную клятву, это было чётко обозначено: « Я, нижеименованный, обещаю и клянусь Всемогущим Богом, пред святым Его Евангелием … Исповедую же с клятвою крайнего Судию Духовного Синода, Самого Всероссийского Монарха, Государя нашего Всемилостивейшего.».

Так как после основания Петербург оставался без собственного епископа, 2 июня 1718 года Феофан был рукоположен во епископа Псковского и Нарвского, фактически пребывая в Петербурге, и с этого времени становится главным помощником Петра Великого в делах духовного управления. Через его руки проходят, им составляются или, по крайней мере, редактируются все важнейшие законодательные акты по делам церкви; по поручению царя он пишет предисловия и толкования к переводам иностранных книг, учебники, богословские и политические трактаты и проч. Им составлен «Духовный регламент» (1721), «Слово похвальное о флоте российском», «Слово о власти и чести царской» (1718), написаны предисловие к Морскому уставу (1719), краткое руководство для проповедников, «Объявление» о монашестве (1724), трактат о патриаршестве, «Первое учение отроком», рассуждения о браках с иноверцами, о крещении, о расколе, подробный комментарий к «Уставу о престолонаследии» под заглавием: «Правда воли монаршей во определении наследника державы своей» (1722) и мн. др. Феофан выступал также как поэт, автор силлабических виршей («За Могилою Рябою» — о Прутском походе, посвящение Антиоху Кантемиру, эпиграммы).

При образовании в 1721 году Святейшего Синода Феофан стал его первым вице-президентом (и по смерти Стефана Яворского — его фактическим руководителем), с 15 июля 1726 года — первенствующий член Синода.

Пётр нередко делал Феофану подарки: лично сам подарил ему несколько деревень, дарил значительные денежные суммы. В Петербурге Феофан выстроил себе обширное подворье на левом берегу реки Карповки (Карповское подворье).

В то время, как представители великорусской церковной партии и старшие иерархи из киевских учёных, руководителем которых был Стефан Яворский, в своих воззрениях на отношения светской власти к духовной, а также и в некоторых богословских вопросах, склонялись к католическому учению, Феофан стоял на точке зрения, близкой к убеждениям протестантских богословов, среди которых он имел немало друзей и почитателей.

В частности, Феофан Прокопович признавал Бога как основу всего сущего, но одновременно он считал, что «материю нельзя никогда ни создать, ни разрушить, ни уменьшить, ни увеличить», поскольку она развивается на почве собственных, заложенных природой, закономерностей. Он отвергал взгляды, по которым материя не имеет собственного существования, называл учение Платона «сказкой», а его же учение об идеях — пустым бредом, так как считал, что ничто не возникает из ничего и мир является материальным. Материя едина и во льве, и в камне, и в человеке. Возникновение и уничтожение, «круговорот небес», движение элементов, активность и застылость, другие состояния и возможности вещей происходят благодаря движению, которое является основой всего.

С  был архиепископом Великого Новгорода и Великих Лук.

Его политические убеждения, основой которых была теория так называемого «просвещённого абсолютизма», всецело разделялись Петром I. При таком положении дела многочисленные враги Феофана не имели возможности ему вредить. По смерти Петра обстоятельства изменились: ему пришлось выдержать ожесточённую и опасную борьбу, отражая обвинения уже не столько богословского, сколько политического характера. Но сумел искусно воспользоваться обстоятельствами вступления на престол императрицы Анны и стать во главе той партии «среднего чина людей», которые разрушили замыслы «верховников» подачей государыне известной челобитной о восстановлении самодержавия.

Благодаря своему деятельному участию в этом событии, вновь приобрёл прочное положение при Дворе и в Синоде — и обрушился на своих старых врагов, полемику с которыми на этот раз повёл уже не столько в литературе, сколько в застенках Тайной канцелярии. Жертвы мстительности Феофана исчисляются сотнями, в том числе многие архиереи: Феофилакт (Лопатинский), Георгий (Дашков), Игнатий (Смола), Сильвестр (Холмский-Волынец), Варлаам (Вонатович).

В Новгороде для совершения богослужений и рукоположения ставленников с 1734 года держал своим «споспешником» выехавшего из Грузии епископа Иосифа (Хвабулова), ни слова не понимавшего по-русски.

Прежний горячий защитник реформы, действовавший во имя интересов просвещения, в котором он видел единственный залог блага России, Феофан теперь, при изменившихся условиях русской жизни, хотя и старается ограждать результаты реформы от посягательств реакции, но по существу своей роли официального проповедника-публициста обращается из деятеля прогрессивного в строгого консерватора и становится панегиристом, оправдывающим существующий порядок даже и в тех случаях, когда он противоречил его собственному идеалу.

Феофана Прокоповича принято считать автором тезиса о триедином русском народе, концепция которого впоследствии стала официальной государствообразующей в Российской империи, и о самодержце Великой, Малой и Белой Руси.

Скончался преосвященный Феофан на своём Карповском подворье в Петербурге 8 сентября 1736, произнеся при кончине своей слова: «О главо, главо! разума упившись, куда ся приклонишь?». Тело его было перевезено в Новгород и 20 сентября архиепископом викарным Иосифом погребено в южной стороне Софийского собора, подле тела Новгородского митрополита Иова.

Его богатая библиотека в 1742 году была передана в открывшуюся Новгородскую духовную семинарию.

Как писатель и теоретик литературы 

Трагикомедия Феофана «Владимир» в русской культуре породила настоящую традицию, полемика с которой определила творческое развитие таких писателей и драматургов, как Яков Княжнин, Фёдор Ключарёв, Михаил Херасков, Андрей Муравьёв и Александр Грибоедов.

Выступал Феофан и как теоретик литературы и ораторского искусства. Составленные им «Поэтика» (1705) и «Риторика» (1706—1707) популяризировали теоретиков античности, Возрождения, барокко. Прокопович признавал искусство, утверждённое определёнными правилами и наставлениями, но поддерживал и принцип правдоподобия. Порицал Феофан «буйство» слога, «темноту» стиля, неумеренное употребление тропов и фигур. Кроме трагедии и комедии, Феофан допускал промежуточный драматический жанр — трагедокомедию. До Ломоносова он предлагал в «Риторике» различать три слога: высокий, средний и низкий. Все эти идеи Феофана предваряли будущий классицизм, утверждение которого на русской почве связано с именами Кантемира, Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова.

Его влияние на русского поэта Антиоха Кантемира, сатиры которого нередко являются только перифразом проповедей Феофана, было чрезвычайно сильно;  и влияние его на Василия Татищева, автора первого капитального труда по русской истории, взгляды которого на русскую историю и современность вырабатывались, можно сказать, в школе Феофана.

Его сочинения на латинском языке изданы в XVIII веке в Кёнигсберге и Лейпциге Дамаскиным (Рудневым), Иакинфом (Карпинским), Давидом Нащинским и Самуилом (Миславским); некоторые переводились на русский язык. «Слова и речи» изданы в трёх частях (Санкт-Петербург, 1765).

Как деятель политического сыска 
Лично составлял инструкции по ведению допросов, которые активно использовались в Тайной канцелярии при ведении пыточного розыска, то есть дознания:
Пришед к (подсудимому), тотчас нимало немедля допрашивать. Всем вопрошающим наблюдать в глаза и на все лице его, не явится ли на нём каковое изменение, и для этого поставить его лицом к окошкам…Как измену, на лице его усмотренную, так и все речи его записывать
Евгений Анисимов, работа которого посвящена изучению политического сыска в России, определяет Феофана как русского Торквемаду.

Оценка 
Ректор Московской академии, впоследствии архиепископ Тверской, второй вице-президент Синода Феофилакт Лопатинский полагал (как и иные, например, Маркелл Радышевский) Феофана протестантом.

Протоиерей Георгий Флоровский: «Феофан Прокопович был человек жуткий. Даже в наружности его было что-то зловещее. Это был типический наёмник и авантюрист, — таких учёных наёмников тогда много бывало на Западе. Феофан кажется неискренним даже тогда, когда он поверяет свои заветные грёзы, когда высказывает свои действительные взгляды. Он пишет всегда точно проданным пером. Во всем его душевном складе чувствуется нечестность. Вернее назвать его дельцом, не деятелем. Один из современных историков остроумно назвал его „агентом Петровской реформы“. Однако, Петру лично Феофан был верен и предан почти без лести, и в Реформу вложился весь с увлечением. И он принадлежал к тем немногим в рядах ближайших сотрудников Петра, кто действительно дорожил преобразованиями».

«Не было почти рода писательства, к которому не был бы причастен Феофан. Богослов, проповедник, канонист, юрист, историк, поэт совмещались в нём с разною степенью дарования, но, во всяком случае, в необыкновенном сочетании. Таких разносторонних и плодовитых талантов мало можно встретить среди наших деятелей XVIII века. Взятая в целом личность Феофана Прокоповича всегда останется одной из центральных фигур русской истории XVIII столетия».

Сочинения 
 
 
 
 
 
 История о избрании и восшествии на престол блаженной и вечнодостойной памяти государыни императрицы Анны Иоанновны, самодержцы всероссийской. / Примеч. А. Терещенко // Сын отечества, 1837. — Ч. 184. — Отд. 2. — С. 23-73; .
 Краткая повесть о смерти Петра Великого императора и самодержца Всероссийского, сочинённая Феофаном Прокоповичем, Архиепископом Новгородским и Св. Синода Первенстовавшим Членом. С присовокуплением описания порядка, держанного при погребении блаженной высокославной и вечнодостойнешей памяти Всепресветлейшего, Державнейшего Петра Великого, Императора и Самодержца Всероссийского и блаженной памяти Её Императорского Высочества, Государыни Цесаревны Натальи Петровны. — Спб.: Тип. И. Глазунова, 1831. — 120 с.
 Письма Феофана Прокоповича, писанные в царствование импер Екатерины I и Петра II. (1725—1730 г.) // Труды Киевской Духовной Академии, 1865. — No.2. — С. 297—310.
 Письмо Феофана Прокоповича к киевскому архиепископу о Братском училищном монастыре. 8 сентября 1736 г. // Русский архив, 1865. — Изд. 2-е. — М., 1866. — Стб. 329—336.
 Письмо архиеп. Феофана Прокоповича к канцлеру Остерману // Москвитянин, 1852. — Т. 6. — № 22. — С. 1-2.
 
 Прокопович Ф. Сочинения / Под редакцией И. П. Еремина. М.-Л.: Издательство Академии наук СССР, 1961.
 Прокопович Феофан. Философские сочинения в 3-х тт. / Філософські твори в 3-х тт. (на украинском языке). Перевод с латинского. Киев: Наукова думка, 1979.
 Прокопович, Феофан Избранные труды / Феофан Прокопович; сост., авт. вступ. ст. и коммент. И. В. Курукин ; Ин-т общественной мысли .- Москва : РОССПЭН , 2010—623 с.

Примечания

Литература 
 Самарин Ю. Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович как проповедники. — М.: 1844.
 Пекарский П. П. Наука и литература при Петре Великом: В 2 т. — Т. I. — СПб.: Т-во «Общественная польза», 1862. — C. 478—514.
 Чистович И. А. Феофан Прокопович и его время. — СПб.: 1868. — 752 с. (См. также отзыв о книге: Барсов Н. И. Феофан Прокопович и его время. Чистович И. А. // Христианское чтение. — 1869. — № 4. — С. 620—638.)
 Морозов П. О. Феофан Прокопович как писатель. — СПб.: 1880.
 Самарин Ю. Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович // Он же. Сочинения. — Т. V. — М.: 1880.
 Тихомиров Ф. А. Идея абсолютизма Бога и протестантский схоластицизм в богословии Феофана Прокоповича // Христианское чтение. — 1884. — № 9-10. — С. 315—326.
 Гудзий Н. К. Феофан Прокопович // История русской литературы: В 10 т. — Т. III: Литература XVIII века. — Ч. 1. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. — С. 157—175.
 Винтер Э. Феофан Прокопович и начало русского Просвещения // XVIII век. Сб. 7: Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры. К 70-летию чл.-корр. АН СССР П. Н. Беркова. — М.; Л.: Наука, 1966. — С. 43—46.
 Кочеткова Н. Д. Ораторская проза Феофана Прокоповича и пути формирования литературы классицизма // XVIII век. — Сб. 9: Проблемы литературного развития в России первой четверти XVIII века. — Л.: Наука, 1974. — С. 50-80.
 Ничик В. М. Феофан Прокопович. — М.: Мысль, 1977. — 192 с. — (Мыслители прошлого).
 Кибальник С. А. О «Риторике» Феофана Прокоповича // XVIII век. — Сб. 14: Русская литература XVIII — начала XIX века в общественно-культурном контексте. — Л.: Наука, 1983. — С. 193—206.
 Пигарев К. В., Фридлендер Г. М. Феофан Прокопович // История всемирной литературы. — Т. 5. — М.: 1988. — С. 363—365.
 Смирнов В. Г. Феофан Прокопович. — М.: Соратник, 1994. — 221 с.
 Кагарлицкий Ю. В. Текст Св. Писания в проповедях Феофана Прокоповича // Известия Академии наук. Серия литературы и языка. — М.: Наука, 1997. — Т. 56. — № 5. — С. 39—48.
 Автухович Т. Е. Прокопович Елисей (Елеазар) // Словарь русских писателей XVIII века. — Вып. 2. — СПб.: Наука, 1999.
 Лентин Э. Авторство «Правды воли монаршей»: Феофан Прокопович, Афанасий Кондоиди, Пётр I // XVIII век. — Сб. 21: Памяти Павла Наумовича Беркова (1896—1969). — СПб.: Наука, 1999. — С. 33—39.
 Буранок О. М. Ораторская проза Феофана Прокоповича и русский историко-литературный процесс первой трети XVIII века. Монография. — Самара: НТЦ, 2002. — 192 с.
 Буранок О. М. Русская литература XVIII в.: Петровская эпоха; Феофан Прокопович. — М.: Флинта; Наука, 2003. — 336 с.
 Буранок О. М. Лирика Феофана Прокоповича и русский историко-литературный процесс первой трети XVIII века. Монография. — Самара: НТЦ, 2004. — 145 с.
 Буранок О. М. Феофан Прокопович и В. К. Тредиаковский: преемственность литературных традиций // В. К. Тредиаковский и русская литература / Под ред. А. С. Курилова. — М.: ИМЛИ РАН, 2005. — С. 73—93.
 Киселева М. С. Феофан (Прокопович): Влияние Могилянской школы на становление российской учёности // Диалог со временем: Альм. интеллект. истории. Вып. 16. — М., 2006. — С. 68-85
 Бухаркин П. Е. Феофан Прокопович и духовно-интеллектуальные движения петровской эпохи // Христианское чтение. — 2009. — № 9-10. — С. 100—121.
 
 
 Абашник В. А. Георг Вильгельм Стеллер (1709—1746) и Феофан Прокопович (1681—1736) // Aus Sibirien — 2011 / Научно-информационный сборник (к 75-летию А. В. Христеля). — Тюмень: Печатник, 2011. — С. 10—15.
 Абашник В. А. Феофан Прокопович (1681—1736) и немецкие богословы // Collegae, amico, magistro: збірник наукових праць до 70-річчя д-ра Віланда Ґінтцше / за ред. В. О. Абашніка, Л. Д. Бондар, А.-Е. Ґінтцше. — Харків: Майдан, 2019. — С. 101—116.

Ссылки 

 
 
 
 Феофан Прокопович. на rulex.ru
 

Государственные деятели Российской империи
Епископы Русской православной церкви
Епископы Новгородские
Архиепископы Русской православной церкви
Сподвижники Петра I
Публицисты по алфавиту
Публицисты Российской империи
Поэты России XVIII века
Русские поэты
Писатели барокко
Богословы Российской империи
Философы Российской империи
Проповедники Российской империи
Выпускники Киево-Могилянской академии
Преподаватели Киево-Могилянской академии
Религиозные деятели Украины
Писатели Украины
Первенствующие члены Святейшего правительствующего синода
Похороненные в Софийском соборе (Великий Новгород)